25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol’and’Rock –  album koncertowy polskiej piosenkarki Agnieszki Chylińskiej. Wydawnictwo ukazało się 6 grudnia 2019 roku w wersji CD+DVD. Płyta zawiera zapis z koncertu, który odbył się 3 sierpnia 2019 roku na dużej scenie podczas Pol’and’Rock Festival.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2019
Agnieszka Chylińska